Октябрьское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в
Чунском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Октябрьский.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 5724 человека, в том числе 2798 мужчин и 2926 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Октябрьский
 Хоняки

Примечания 

Городские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Чунского района
Чунский район